Малая Чёрная — наименование нескольких географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Малая Чёрная — деревня в Московской области.

Реки 
 Малая Чёрная — река в Астраханской области, в дельте Волги.
 Малая Чёрная — река в Кемеровской области, приток Брльшой Чёрной.
 Малая Чёрная — река в Кировской области, приток Чёрной.
 Малая Чёрная — река в Ненецком автономном округе Архангельской области, приток Кумихи.
 Малая Чёрная — река в Марий Эл, приток Сатиса.
 Малая Чёрная — река в Свердловской области, приток Чёрной.
 Малая Чёрная — река в Томской области, приток Зырянки.
 Малая Чёрная — река в Тюменской области, приток Таймы.
 Малая Чёрная — река в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, приток Чёрной.
 Малая Чёрная — река в Челябинской области, приток Чёрной.